Donatelli ist der Name von:

 Carmine Crocco, 1830–1905, italienischer Brigant und Anführer einer bewaffneten Bande
 Denise Donatelli, * 1950, US-amerikanische Jazzsängerin